Сайга — парнокопитний ссавець
 Сайга-20 — самозарядна рушниця
 Сайга-410 — самозарядна рушниця
 Сайга-12 — самозарядна рушниця

Сайга — річка в Томській області, права притока Чулима
 Сайга — селище, Верхньокетський район, Томська область